Георги Димитров Ианаков (Свиленград, 15. август), познатија као Жоро Љубимеца, бугарски је поп-фолк певач.

Дискографија

Албуми 
 -{Мераци}- (2000)
 -{Прошка за обич}- (2002)

Спотови

Тв верзије 

Бугарски певачи
Поп-фолк певачи